LAD může znamenat:

 Language acquisition device – podle N. Chomského zvláštní ústrojí v mozku, kde sídlí vrozené předpoklady pro osvojování jazyka
 Letiště Luanda v Angole (IATA)